Голубовић (Гајица: Golubović) је уобичајено презиме у Црној Гори, Србији и Босни и Херцеговини. То је патроним и значи син или потомак Голуба или Голубова.

Познати људи или измишљени ликови 
 Аранђел Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Владимир Голубовић (1957– ), српски музичар
 Владимир Голубовић (1986– ), црногорски кошаркаш
 Вукашин Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Ђурђина Ђина Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Загорка Голубовић (1930– ), српски антрополог и социолог
 Иларион Голубовић (1974– ), епископ тимочки
 Јелена Голубовић (1979– ), српска глумица
 Кристијан Голубовић (1969– ), српски криминалац
 Лола Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Марко Голубовић (1995– ), српски фудбалер
 Милош Голубовић (1888–1961), српски сликар
 Мира Голубовић (1976– ), бивша српска одбојкашица
 Михаило Голубовић (1872–1936), српски правник и боем
 Младен Голубовић (19??– ), српски кинематограф и тонски инжењер
 Момчило Голубовић Кани (1954-), српски сликар
 Небојша Неца Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Петар Голубовић (1994– ), српски фудбалер
 Предраг Голубовић (1935–1994), српски филмски режисер и сценариста
 Риска Голубовић, измишљени лик из серије Срећни људи
 Светислав Голубовић Митраљета (1917–1942), учесник Народноослободилачке борбе
 Срдан Голубовић (1972– ), српски режисер

Види још 
 голуб
 Срећни људи

Референце 

Српска презимена
Црногорска презимена